

Sporters
John Carter (cricket), Brits cricketspeler
John Carter (ijshockey), professioneel ijshockeyer
John Carter (rugby), professioneel rugbyspeler

Politici
John Carter (Nieuw-Zeelands politicus) 
John Carter (Texas), Amerikaans afgevaardigde uit Texas
John Carter (Zuid-Carolina) (1792-1850), afgevaardigde

Musici
John Carter (jazzmusicus), Amerikaans jazzmuzikant
John Carter (zanger), Britse singer-songwriter
John Carter (tenor),  operazanger

Overig
John Carter (architect) (1748-1817), Brits architect
John Carter (Royal Navy) (1785-1863), Brits marineofficier
John Carter (acteur)
John Carter (auteur) (1905-1975), Brits auteur
John Carter (evangelist)
John Carter (filmmonteur)

Fictie
een personage uit een reeks sciencefictionromans van Edgar Rice Burroughs
John Carter (film), een film gebaseerd op bovengenoemd personage